Nares ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Nares (1892–1947), britischer Generalmajor
 George Nares (1831–1915), britischer Seefahrer, Admiral  und Polarforscher

 Robert Nares (1753–1829), englischer Geistlicher und Philologe

In der Anatomie ist Nares der lateinische Fachbegriff für die Nasenlöcher (Mehrzahl von Naris). 

Siehe auch:
 Nares-Straße, Wasserstraße zwischen der Ellesmere-Insel und Grönland
 Mount Nares, Berg in der Ross Dependency, Antarktika